Ю́рий Алексе́евич Курбы́ко (; ) — советский и белорусский футболист, вратарь. Лучший футболист Белоруссии 1991 года. Мастер спорта.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься с 12 лет. Воспитанник футбольной школы СДЮШОР-5. Первый тренер Леонид Андреевич Лапунов. Защищал цвета двух клубов — минского «Динамо» (1974—1985,1988-1992) и ташкентского «Пахтакора» (1987—1988). Большую часть карьеры выступал за минчан. Первые динамовские сборы прошёл в 1973 в возрасте 16-и лет. Помог команде стать чемпионом Советского Союза (однако, золотые медали не получал, так как для этого требовалось сыграть не менее половины матчей в чемпионате). Бронзовый медалист 1983 года. Также признавался лучшим футболистом Беларуси (1991).

Деятельность в БФФ 
С апреля 2011 года является вице-президентом Белорусской федерации футбола.

Достижения 
Командные
 Бронзовый призёр чемпионата СССР: 1983
 Чемпион Белоруссии: 1992
 Обладатель Кубка Белоруссии: 1992
Личные
 Лучший футболист Белоруссии: 1991
 В списках 22 лучших футболистов чемпионата Беларуси: сборная «А» — 1992

Личная жизнь 
Имеет два высших образования. Сейчас занимается бизнесом в строительной сфере.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Мастера спорта СССР
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Пахтакор»